Линчуань (Цзиньчэн) (陵川) — уезд городского округа Цзиньчэн провинции Шаньси (КНР).
 Линчуань (Гуйлинь) (灵川) — уезд городского округа Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР).